Борти  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Борти — хутор, Вороновский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Борти — деревня, Граужишковский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Борти — деревня, Орлевский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область